Gunslinger ("pistolero" in lingua inglese) può riferirsi a:

Il mercenario della morte (Gunslinger), film western statunitense del 1956
Gunslinger, serie televisiva western statunitense del 1961
Gunslinger, una società di produzione cinematografica
L'ultimo cavaliere (Gunslinger) un romanzo fantasy scritto da Stephen King, pubblicato nel 1982, primo volume della saga della Torre Nera.
Gunslinger, album di Garth Brooks del 2016
Gunslinger, una canzone della band statunitense Avenged Sevenfold, tratta dall'album Avenged Sevenfold.